A infraordem Arctoidea pertence à ordem Carnivora e subdivide-se nas parvordens Ursida e Mustelida.

Taxonomia 
Arctoidea foi nomeado por Flower (1869). Foi reranked como o clade unranked arctoidea por Hunt (2001), Hunt (2002) e Hunt (2002); foi reranked como o infraordem arctoidea por Koretsky (2001), Zhai et al. (2003) e Hochstein Labs (2007). Foi atribuído a Carnívoro por Flor (1883), Barnes (1987), Barnes (1988), Carroll (1988), Barnes (1989), Barnes (1992), Hunt (2001), Hunt (2002) e Hunt (2002) ; e Caniformia por Tedford (1976), Bryant (1991), Wang e Tedford (1992), Tedford et al. (1994), Koretsky (2001), Zhai et al. (2003), Wang et ai. (2005), Owen (2006), Peigné et ai. (2006) e Labs Hochstein (2007).

Árvore de família 
O cladograma de arctoidea é a seguinte: [ carece de fontes? ]

Referências [ editar ] 
 Ir para cima^ Paleobiology Base de dados: arctoidea Informações básicas [ link morto permanente ] .
 Ir para cima^ RM Hunt. 2001. amphicyonids pequeno Oligoceno da América do Norte (Paradaphoenus, Mammalia, Carnívoro). American Museum Novitates 3331: 1-20
 Ir para cima^ I. Koretsky. 2001. Morfologia e sistemática de Mioceno Phocinae (Mammalia: Carnivora) a partir Paratethys e na região do Atlântico Norte. Geologica Hungarica Series Palaeontologica 54: 1-109

Infraordem Arctoidea Flower, 1869]

Família Amphicyonidae †
 Parvordem Ursida Tedford, 1976
 Superfamília Ursoidea
 Família Amphicynodontidae †
 Família Hemicyonidae †
 Família Ursidae (ursos)
 Superfamília Phocoidea
 Família Enaliarctidae †
 Família Otariidae
 Família Phocidae
 Família Odobenidae
 Parvordem Mustelida
 Família Ailuridae (panda vermelho)
 Família Procyonidae (guaxinim, coati)
 Família Mephitidae (doninha fedorenta)
 Família Mustelidae (doninha e lontra)

Carnívoros
Mamíferos do Oligoceno
Mamíferos do Mioceno
Mamíferos do Plioceno
Mamíferos do Pleistoceno